Toponímia:
 Juba (ciutat), capital del Sudan del Sud.
 Regió de Juba, coneguda com a Jubaland, estat autònom de Somàlia format el 1998.
 Riu Juba, riu que transcorre entre Kenya i Somàlia.
 Biografies:
 Juba I, rei de Numídia.
 Juba II, rei de Numídia i Mauritània.